Magic M800 — имиджевый смартфон украинской компании MAGIC mobile. Отличительной особенностью смартфона является наличие физической клавиатуры и сенсорного дисплея, а также поддержка работы с двумя SIM-картами.

Описание

Корпус и дизайн 
Magic M800 выполнен в классическом формфакторе с использованием пластика и крупных металлических вставок. На металлической крышке аккумуляторного отсека имеется небольшой шероховатый узор, препятствующий скольжению. Правая грань устройства оснащена кнопками регулировки громкости и кнопкой активации фотокамеры, а также пеналом для выдвижной антенны ТВ-тюнера. На левой грани Magic M800 размещён порт USB. На верхнем торце есть 3,5-мм разъем для проводной гарнитуры и кнопка питания. Нижняя панель оснащена разъёмом под зарядку (2 мм), отсеком для стилуса и ушком для крепления ремешка.

Экран 
Управление смартфоном можно производить как при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры, так и при помощи сенсорного резистивного дисплея диагональю 3 дюйма и разрешением 240×320 пикселей. Он способен отображать 262 144 оттенка. Взаимодействие с экраном может осуществляться как пальцем, так и стилусом. Имеется функция автоповорота изображения на экране, работающая за счёт акселерометра.

Функциональность 
Смартфон поддерживает воспроизведение аудио только в формате MP3. Приложение, отвечающее за воспроизведение видеороликов, поддерживает форматы 3GP и MP4. Плеер справляется с воспроизведением видео в потоковом режиме. Существует возможность фото- и видеосъёмки: в смартфоне установлены 2 камеры (2 МП задняя и 0.3 МП фронтальная).

Поддерживаются функции радио- и телевещания. Для этой цели смартфон оснащён выдвижной антенной. Кроме того, он поддерживает технологию Bluetooth версии 2.0 с профилями SPP, DUN, FTP, A2DP и другими.

В устройстве установлен процессор MediaTek MTK6235 и 72 МБ встроенной памяти. Имеется слот для карт памяти MicroSD.

Электропитание 
В комплекте поставки предоставляется 2 аккумулятора емкостью 1200 мА·ч, модель типа BL-5F (аналог Nokia). На нижней грани размещён круглый 2-мм разъём для зарядки, аналогичный таковому в телефонах Nokia и совместимый с их зарядками.

Возможности и характеристики

Источники 
 
 
 
 

Смартфоны